Jack Lisowski – giocatore di snooker inglese
 Reginald Lisowski, noto come The Crusher – wrestler statunitense
 Tomasz Lisowski – calciatore polacco